Maskana (Aleppo) – miasto w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Maskana (Hims) – miasto w Syrii, w muhafazie Hims